Бурде́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Брантом. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24055.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 110 км северо-восточнее Бордо, в 19 км к северо-западу от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 769 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 419 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 266 были экономически активными, 153 — неактивными (показатель активности — 63,5 %, в 1999 году было 58,4 %). Из 266 активных жителей работали 241 человек (114 мужчин и 127 женщин), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 153 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах (XV век)
 Часовня Нотр-Дам (XVII век)
 Бывшая часовня Св. Иоанна (XV век), ныне жилой дом
  (XIII век). Исторический памятник с 1919 года
 Дом сенешаля (XV век). Исторический памятник с 1971 года
 Мост через реку Дрон (XIV век). Исторический памятник с 1987 года
 Доисторическая стоянка Пон-д’Амбон (эпоха палеолита). Исторический памятник с 2007 года
 Доисторическая стоянка Монери (эпоха палеолита). Исторический памятник с 1980 года
 Пещера Берну с доисторическими наскальными изображениями (эпоха палеолита). Исторический памятник с 1997 года
 Пещера Тру-де-ла-Шевр. Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт